William Hoskins foi diretor do escritório de licenciamento tecnológico da Universidade da Califórnia. Ele revogou a "cláusula de propaganda" da Licença BSD em 1999.

Universidade da Califórnia